Аудиторское заключение — документ, адресованный руководителям и/или собственникам экономического субъекта, а также другим пользователям отчётности, составляемый аудитором (аудиторской фирмой) по результатам аудиторской проверки, который содержит заключение относительно достоверности информации приводимой в финансовой отчётности.

Форма аудиторского заключения в России 

Стандартное аудиторское заключение состоит из трёх частей:
 В вводной части сообщается об общей ответственности аудиторов и директоров, а также предоставляется информация о том, какие разделы финансовых отчётов прошли проверку.
 Во второй части описывается, каким образом проводилась аудиторская проверка и какие области компании в ней участвовали.
 В третьей части аудиторская фирма делает свои заключения и высказывает своё мнение о состоянии финансовых отчётов компании.

Виды аудиторских выводов в аудиторском заключении  
Вывод может быть:
 безусловно положительным (без оговорок);
 условно положительным (с оговорками), составляется в случае, если аудитор считает, что безусловное заключение не может быть составлено, но препятствующие этому факторы не являются настолько существенными, чтобы составить отрицательное заключение аудитора или отказаться от его составления.;
 отрицательным, составляется в том случае, если аудитор считает, что бухгалтерская отчётность аудируемого лица содержит существенные искажения и может ввести в заблуждение пользователя бухгалтерской отчётности, и были найдены существенные отклонения предусмотренных нормативными актами норм и правил;
 аудитор отказывается от дачи заключения об отчётности и оформляет своё заключение в другой форме. Отказ от составления заключения составляется тогда, когда аудитор не в состоянии получить аудиторские доказательства, достаточные для подготовки заключения, а также в том случае, если в ходе аудита возникли обстоятельства, нарушающие принцип независимости аудитора

Безусловно положительный вывод (без оговорок) 
Безусловно положительное заключение составляется в тех случаях, когда, по мнению аудитора, выполнены следующие условия:
 аудитору предоставлено достаточное количество информации и пояснений для достижения целей аудита и отображения реального состояния предприятия;
 финансовая документация составлена на основе принятой системы бухгалтерского учёта, а сама система удовлетворяет существующим законодательным и нормативным требованиям;
 отчётность составлена на основе достоверных отчётных данных и не является противоречивой;
 отчётность составлена надлежащим образом.

Аудитор не может выдать безусловно положительное заключение в случае:
 неуверенности: когда он не может сформулировать своё мнение из-за недостаточного количества проведённых аудиторских процедур;
 несогласия: если сформулированное суждение аудитора противоречит данным проверенной финансовой информации.

Причины несогласия:
 неприемлемость системы или способов учёта;
 различие в суждении о соответствии фактов или сумм финансовой отчётности данным учёта;
 несогласие относительно степени и способа отображения фактов в учёте и отчётности;
 несоответствие проведения или оформления операций нормам законодательства и другим требованиям.

Примечания 

Аудит